Leonor Álvarez de Toledo y Osorio conocida también como Leonor Álvarez de Toledo 
o Eleonora Álvarez de Toledo (Alba de Tormes, Salamanca, 1522 - Pisa, 17 de diciembre de 1562) fue una aristócrata española y duquesa consorte de Florencia por ser la esposa de Cosme I de Médici desde 1539 hasta su fallecimiento.

Su divisa en latín era Cum pudore laeta foecunditas, que en español significa Con modestia, gozosa fecundidad.

Primeros años 
Leonor nació en Salamanca, España, hija de don Pedro de Toledo o Pedro Álvarez de Toledo —Virrey de Nápoles— y de María Osorio Pimentel —II marquesa de Villafranca del Bierzo—.

Matrimonio 
El duque de Florencia Cosme I de Médici buscaba una esposa que pudiera ayudarle a reforzar su posición política y el Emperador Carlos V necesitaba una alianza con los Médici para poder tener tropas españolas dentro de los territorios toscanos. La candidata perfecta fue la hija del virrey de Nápoles. Leonor era bella, extremadamente rica y su padre uno de los hombres más poderosos e influyentes de la península itálica y perteneciente al linaje de la Casa de Alba.

El matrimonio entre Cosme y Leonor se celebró en Florencia, el 14 de mayo de 1539. La pareja residió en un principio en el actual Palacio Medici Riccardi, trasladándose poco después al Palazzo Vecchio, mejorado y engrandecido para la ocasión. Diez años después de la boda, el matrimonio se trasladó a su nueva residencia que compró Leonor, el Palacio Pitti. 

Fue una gran mecenas, protegiendo a artistas como Bronzino y Pontormo, aumentando enormemente la colección de pintura de los Médicis. Al parecer Leonor tenía una gran influencia sobre su marido, siendo ella la única que podía templar los continuos cambios de humor y el carácter introvertido del Gran Duque.

Descendencia 
Leonor tuvo once hijos con Cosme, entre ellos cinco hijos varones que alcanzaron la madurez (Francisco, Juan, García, Fernando I de Médici y Pedro); antes de estos hijos, el linaje había estado en peligro de extinción. Así, al proporcionar herederos uniéndolos a través de los matrimonios de sus hijas con dinastías y familias nobles de Italia, fueron capaces de inaugurar una era de fuerza y estabilidad en Toscana.

Personalidad 
Los relatos contemporáneos de Leonor desmienten la apariencia formal que presenta en muchos de sus retratos. En su vida privada le encantaba jugar, y era una viajera dedicada, moviéndose sin cesar de palacio a palacio.

Empleaba continuamente a 10 tejedores de oro y plata para trabajar en sus vestidos y se dice que pudo haber utilizado su espléndida ropa para disfrazar su apariencia defectuosa; estudios forenses del siglo XXI realizados sobre sus restos han revelado una enorme deficiencia de calcio en sus huesos (una de las consecuencias de embarazos demasiado numerosos y seguidos) que debió haberle causado graves problemas de salud y dolor dental.

Muerte y sepultura 

Leonor de Toledo murió en Pisa, en 1562, lugar a donde se había trasladado en busca del ambiente costero, tratando así de aliviar la enfermedad pulmonar que sufría, y que finalmente acabó con su vida.

Su cuerpo fue trasladado a una tumba en la Basílica de San Lorenzo, en Florencia.

El grabado, en latín, se lee:

La traducción estimada al español es:

Siglos después de su muerte, surgió un mito que decía que su hijo García, había asesinado a su hermano, Juan, a raíz de una disputa en 1562, que, a su vez, su padre Cosme, furioso, asesinó a García con su propia espada y Leonor, angustiada, murió una semana después de la aflicción. Sin embargo, las exhumaciones modernas no demostraron ningún indicio de violencia en los cuerpos y se comprobó que murieron todos de malaria en 1562.

Ancestros

Sucesión

Referencias 

Casa de Médici
Leonor
Duques de España
Nobles de la provincia de Salamanca
Nobles de Florencia del siglo XVI
Sepultados en la Basílica de San Lorenzo (Florencia)
Mujeres gobernantes del siglo XVI
Nacidos en Alba de Tormes
Fallecidos en Pisa